Пол Лоулесс (,  2 липня 1964, Скарборо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 14-м загальним номером командою «Гартфорд Вейлерс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Гартфорд Вейлерс», «Філадельфія Флаєрс», «Ванкувер Канакс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Грац».

Загалом провів 241 матч у НХЛ, включаючи 3 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
Тренерська робота обмежилась з двома останніми клубами «Остін Айс-Бетс» та «Цинциннаті Циклонес».

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери‎
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Гартфорд Вейлерс»